441-й истребительный авиационный полк ПВО (441-й иап ПВО) — воинская часть истребительной авиации ПВО, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
 441-й истребительный авиационный полк.
 441-й истребительный авиационный полк ПВО;
 Войсковая часть (полевая почта) 49678.

История и боевой путь полка 
441-й истребительный авиационный полк сформирован в период с 12 агуста по 1 сентября 1941 года при Ярославской школе стрелков-бомбардиров по штату 015/174 на самолётах И-153 и МиГ-3 в составе ВВС Московского военного округа.

С 1 сентября 1941 года полк в составе 147-й истребительной авиадивизии ПВО Ярославско-Рыбинского района ПВО вступил в боевые действия против фашистской Германии и её союзников на самолётах И-153 и МиГ-3.

1 января 1942 года из 147-й иад ПВО передан в состав 6-го истребительного авиакорпуса ПВО Московской зоны ПВО. 20 февраля 1942 года из 6-го иак ПВО переведён в состав 106-й истребительной авиационной дивизии ПВО Бологоевского района ПВО (дивизия оперативно подчинялась командованию Северо-Западного фронта).

Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 19 марта 1942 года: младший лейтенант Пичугин Е. И., пилотируя МиГ-3, в воздушном бою в районе с. Курово таранным ударом сбил немецкий истребитель Messerschmitt Bf.110.

В период с 1942 по 1944 годы полк в процессе боевой работы получал пополнение матчасти самолётами ЛаГГ-3, Ла-5 и Як-7б.
29 июня 1943 года вместе со 106-й истребительной авиационной дивизией Бологоевского района ПВО вошёл в состав войск вновь
образованного Западного фронта ПВО. 28 декабря 1943 года переформирован по штату 015/325.

В апреле 1944 года в связи с реорганизацией войск ПВО страны в составе 106-й иад ПВО включён во 2-й корпус ПВО Северного фронта ПВО (образован 29.03.1944 на базе Восточного и Западного фронтов ПВО). 24 декабря 1944 года вместе со 106-й иад ПВО 2-го корпуса ПВО включён в состав войск Западного фронта ПВО (2 формирования), который преобразован из Северного фронта ПВО. 1 января 1945 года полк исключён из действующей армии. До конца войны входил в состав 106-й истребительной авиационной дивизии ПВО.

Базировался на аэродромах Ярославль, Мигалово, Выползово и Двинск. День Победы 9 мая 1945 года полк встретил на аэродроме Двинск

Всего в составе действующей армии полк находился: с 1 сентября 1941 года по 1 января 1945 года.

Всего за годы войны полком:
 Сбито самолётов противника — 25, из них:
 бомбардировщиков — 22;
 истребителей — 3.

Командир полка 
 майор Карих Георгий Павлович, 06.1942 — 1944

Послевоенная история полка 
После войны полк продолжал входить в состав 106-й истребительной авиационной дивизии ПВО Западного фронта ПВО. Летом 1945 года полк из 106-й истребительной авиационной дивизии ПВО передан в состав 125-й истребительной авиационной дивизии ПВО 13-го корпуса ПВО Западного фронта ПВО. 1 сентября 1945 года полк вместе с дивизией переданы в состав 20-й воздушной истребительной армии ПВО Западного округа ПВО с перебазированием с аэродрома Двинск на аэродром Каунас.

В декабре 1945 года полк из состава 125-й истребительной авиационной дивизии ПВО передан в состав 328-й истребительной авиационной дивизии ПВО и перебазировался на аэродром Брянск.

В сентябре 1948 года полк из 328-й истребительной авиационной дивизии ПВО передан в состав 3-й гвардейской истребительной авиационной Брянской Краснознамённой ордена Суворова дивизии ПВО 32-го истребительного авиационного корпуса ПВО 19-й воздушной истребительной армии ПВО.

С февраля 1949 года дивизия, корпус и воздушная армия подверглись переименованию и получили соответствующие наименования:
 дивизия — 98-я гвардейская истребительная авиационная Брянская Краснознамённая ордена Суворова дивизия ПВО
 корпус — 78-й истребительный авиационный корпус ПВО
 армия — 78-я воздушная истребительная армия ПВО (с 20.02.1949 года), 64-я воздушная истребительная армия ПВО (с 31.10.1949 года), 52-я воздушная истребительная армия ПВО (с 01.02.1952 г.).

19 декабря 1950 года полк получил первые реактивные самолёты МиГ-15 и приступил к их освоению. В 1954 году полк пополнился истребителями МиГ-17. 98-я гвардейская истребительная авиационная Брянская Краснознамённая ордена Суворова дивизия ПВО в мае 1960 года была расформирована, 78-й истребительный авиационный корпус ПВО был переформирован в 7-й корпус ПВО, 52-я воздушная истребительная армия ПВО расформирована 1 марта 1960 года.

Полк вошёл в состав вновь сформированного 7-го корпуса ПВО. 30 мая 1961 года полк расформирован на аэродроме Брянск в составе 7-го корпуса ПВО.

Герои Советского Союза 
  Пичугин Евгений Иванович, младший лейтенант, лётчик 441-го истребительного авиационного полка 106-й истребительной авиационной дивизии ПВО Бологоевского дивизионного района ПВО 14 февраля 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно. Приказом Министра обороны СССР навечно зачислен в списки части.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Боевой состав ВВС
 441 Fighter Aviation Regiment PVO
 441-й истребительный авиационный полк ПВО. Сайт «Авиаторы Второй мировой войны»

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные полки ПВО СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1961 году